L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 7 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Fabrice Santoro et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Format de la compétition 
C'est la  du tournoi où tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants, y compris la finale (qui se jouait jusqu'en 2006 en 3 sets gagnants). Cela fait suite à une décision de l'ATP, dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures.

Sponsor 
Le tournoi devient l'Internazionali BNL d'Italia, faisant du groupe bancaire le sponsor principal de l'événement.

Lauréats 
Le double tenant du titre Rafael Nadal, remporte son  en simple en battant en finale Fernando González. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. Il devient le  à s'imposer à Rome 3 fois consécutivement, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Fabrice Santoro et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2007) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Sport en Italie en 2007
Rome
Tennis en mai 2007